Az 1971-es wimbledoni teniszbajnokság női versenyét az ausztrál Evonne Goolagong nyerte a szintén ausztrál Margaret Court előtt.

Kiemeltek 

  Margaret Court (Döntős)
  Billie Jean King (Elődöntős)
  Evonne Goolagong (Bajnok)
  Rosie Casals (Második kör)
  Virginia Wade (Negyedik kör)
  Nancy Richey (Negyeddöntős)
  Francoise Durr (Negyeddöntős)
  Helga Masthoff (Harmadik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények a ITFtennis.com honlapon 

1971 a teniszben